Fehr kan syfta på:

 Carl Ragnar Fehr (1880-1915), svensk författare
 Donald Fehr (född 1948), amerikansk jurist och fackföreningsledare
 Eric Fehr (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare
 Ernst Fehr (född 1956), österrikisk nationalekonom
 Fredrik Fehr (1849-1895), svensk präst och teolog
 Isak Fehr (1850-1929), svensk kulturhistoriker och skolman
 Martin Fehr (1885–1938), jurist och politiker
 Oded Fehr

Svenska efternamn